Jaroslav eller Jarosław kan syfta på.

Personer 
Ett slaviskt namn
 Jaroslav I av Kiev (978–1054), storfurste av Kievriket från år 1019 till år 1054; och furste över Novgorodriket
 Jaroslav II av Kiev (–1180), en monark (storfurste) av Kiev
 Jaroslav II av Vladimir-Suzdal (1191–1246), en monark (storfurste) av Kiev
 Jaroslav III av Tver (1230–1271), en prins över Tver
 Jaroslav Hašek (1883–1923), en tjeckisk författare
 Jaroslav Seifert (1901–1986), en tjeckisk poet
 Jaroslav Rybakov (1980–), en rysk höjdhoppare
 Jaroslav Bába (1984–), en tjeckisk höjdhoppare
 Jaroslav Popovytj (1980–), en ukrainsk tävlingscyklist
 Jaroslav Drobný (1921–2001), en ishockey- och tennisspelare

Geografi 
 Jaroslavl oblast – ett oblast i Ryssland
 Jaroslavl – en stad i Ryssland, 250 km nordost om Moskva
 Jarosław – en stad i Polen

Se även
 Jaroslavl (olika betydelser)